Brzezia Łąka (gromada 1954–1961)
 Brzezia Łąka (gromada 1968–1972)